Os maiores impérios por extensão territorial de toda a história humana conhecida foram os seguintes:

Ver também 
Império colonial

Imperios